Koncert — концертный альбом чешского исполнителя Яромира Ногавицы, вышедший в 1998 году.

Об альбоме
Koncert записан в декабре 1997 г. в рамках тура в поддержку альбома Divné století. Тур начался 17 марта 1997 г. в Братиславе. Ногавица впервые выступал с группой музыкантов — так возник ансамбль Kapela, в который вошли музыканты чешской фолк-группы Nerez Вит Сазавский и Зденек Вржештял, а также Павел Планка, Владислава Хоржовска, Петра Пукавцова и Филип Елинек. Всего было сыграно 92 концерта в городах Чехии, Словакии и Польши, из них 35 сольных и 57 с ансамблем. Тур проходил настолько успешно, что осенью 1997 г. у музыкантов возникла идея записать концертный диск. Для записи были выбраны пять последних концертов тура в Братиславе (13 и 14 декабря), Чешских Будейовицах (15 декабря) и Праге (17 и 18 декабря).

Список композиций 
 «Dokud se zpívá» — 3:04
 «Těšínská» — 3:03
 «Vlaštovko leť» — 2:17
 «Zítra ráno v pět» — 2:41
 «Přítel» — 3:47
 «Jdou po mně jdou» — 3:07
 «Zatímco se koupeš» — 3:12
 «Fotbal» — 3:18
 «Bláznivá Markéta» — 2:15
 «Petěrburg» — 3:06
 «Píseň psaná na vodu» — 2:43
 «Mikymauz» — 3:42
 «Děvenka Štěstí a mládenec Žal» — 3:18
 «Moje malá válka» — 3:35
 «Když mě brali za vojáka I.» — 0:43
 «Až to se mnu sekne» — 3:56
 «Když mě brali za vojáka II.» — 2:38
 «Darmoděj» — 5:09
 «Zatanči» — 1:56
 «Muzeum» — 4:18
 «Polámaný anděl touhy» — 3:13
 «Cukrářská bossanova» — 4:15
 «Kometa» — 2:59

Участники записи 
 Яромир Ногавица: вокал, гитара
 Владислава Хоржовска: скрипка, хор
 Петра Пукавцова: гобой, хор
 Филип Елинек: клавишные, тромбон
 Павел Планка: ударные
 Вит Сазавский: бас-гитара, скрипка, хор
 Зденек Вржештял: гитара, хор

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте

Альбомы 1998 года
Альбомы Яромира Ногавицы